Termin GMT ima više značenja.

 Glicin/sarkozin N-metiltransferaza, enzim
 Vreme po Griniču, 
 Gornja mrtva tačka, tremin u mehanici